Mediengestalter ist ein Ausbildungsberuf. Mediengestalter realisieren kreative Konzepte und sind in der Lage, medienübergreifend zu arbeiten – von Printproduktionen über bildschirmbasierte Umsetzungen (z. B. Webseiten, elektronische Publikationen) bis hin zu Videoprojekten.

Deutschland 
Als Mediengestalter werden in Deutschland in abgekürzter Form folgende Ausbildungsberufe bezeichnet:
 Mediengestalter Bild und Ton
 Mediengestalter Digital und Print
 Mediengestalter Flexografie ab 1. August 2011
 Mediengestalter Siebdruck ab 1. August 2011

Österreich 
In Österreich umfasst die Ausbildung zum Diplomierten Mediengestalter theoretische und praktische Ausbildung für Digital- und Printmedien. Mediengestaltung wird an der Universität für angewandte Kunst Wien in acht Semestern gelehrt.

Siehe auch 
 Mediendesign
 Mediengestaltung
 Medienkunst

Mediengestaltung
Medienberuf
Ausbildungsberuf